

Plaatsen
Orange (Frankrijk), een stad in Frankrijk
Orange (prinsdom), een voormalig Frans vorstendom
Orange (Californië), een plaats in Californië
Orange (Connecticut), een plaats in Connecticut
Orange (New Jersey), een plaats in New Jersey
Orange (Ohio)
Orange (Texas), een plaats in Texas
Orange (Virginia), een plaats in Virginia
Orange (Australië), een stad in Nieuw-Zuid-Wales, Australië
Orange (LGA), een Local Government Area in Nieuw-Zuid-Wales, Australië

Muziek 
 Orange (album), album van Aidan Baker en This quiet army
 Orange (Al Stewart), album van Al Stewart
 Orange (Syn), album van Syn

Zaken
Orange (bedrijf), een aanbieder van mobiele telefonie, kabelinternet en ADSL
Orange België, de Belgische tak
Orange Music Electronic Company
 orange, de HTML-kleur met hexadecimale waarde FFA500

Zie ook
Oranje (doorverwijspagina)
Orange City (doorverwijspagina)
Orange County (doorverwijspagina)